Самон Крик има више значења:
 Самон Крик (Вашингтон)
 Самон Крик (Калифорнија)